Башмако́ва — русская фамилия, женский род фамилии . Известные носительницы:* Башмакова, Изабелла Григорьевна (1921—2005) — историк науки, математик, профессор.
 Башмакова, Лидия Ивановна (1926—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Башмакова, Луиза Петровна (род. 1942) — советский и российский литературовед.
 Башмакова, Наталья Владимировна (известна как Наталия Башмакофф, род. 1942) — финский литературовед, историк литературы.